Исканде́р Русте́мович Кузе́ев (род. 1950) — советский и российский инженер-механик, профессор (1990), доктор технических наук (1988), заслуженный деятель науки РБ (1999), заслуженный деятель науки РФ (2009), лауреат премии им. И. М. Губкина , заведующий кафедрой «Технологические машины и оборудование» с 1989 (до 2009 года кафедра называлась «Машины и аппараты химических производств») Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) (до 2014 года).

Биография 
Родился 14 марта 1950 года в городе Уфе. В 1967 году окончил школу № 91 города Уфы. В 1972 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Машины и аппараты химических производств» и получил квалификацию «инженер-механик». В 1977 году окончил аспирантуру Уфимского нефтяного института. В 1987 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по специальностям 05.17.07 «Химическая технология топлива и газа»; 05.04.09 Машины и агрегаты нефтеперерабатывающих и химических производств на тему «Совершенствование технологии и повышение долговечности реакционных аппаратов термодеструктивных процессов переработки углеводородного сырья».

Вице-президент отделения АТН РФ в РБ (1994), заместитель академика-секретаря отделения технических наук АН РБ (1995).

Член экспертного совета ВАК по проблемам нефти и газа Министерства образования и науки РФ.

Член диссертационного совета Д212.289.05 при УГНТУ, г. Уфа.

Член диссертационного совета Д002.080.03 при ИПСМ РАН.

Член редколлегии журналов Известия ВУЗов «Нефть и газ», «Научного журнала Российского газового общества». Главный редактор междисциплинарного сборника научных трудов «Мировое сообщество: проблемы и пути решения».

Эксперт высшей категории в области промышленной безопасности.

Семья Кузеева И. Р.: — отец, советский и российский историк, профессор — Кузеев Рустем Гумерович; дядя, советский и российский историк и этнограф — Кузеев Раиль Гумерович.

Достижения 
Кузеевым И. Р. создана научная школа: «Повышение качества и обеспечение безопасности эксплуатации оборудования нефтегазовых технологий».

Кузеев И.Р является директором по науке ООО НИПИ «ПЕГАЗ»..

Кузеевым И. Р. подготовлено: 13 докторов наук, 85 кандидатов наук.

Опубликовано: 709 статей, патентов, монографий, учебных пособий, тезисов докладов на конференциях . Впервые в мировой практике коллектив под руководством Кузеева И. Р. доказал существование углерода в форме фуллеренов в сталях и чугунах.

Впервые показана возможность образования квазикристаллических структур в аморфных веществах типа каменноугольного и нефтяного пеков по механизму ступенчатого структурирования парамагнитных соединений.

Кузеев И. Р. внес предложение о фрактальном подходе к описанию иерархически связанных структур, возникающих при термолизе тяжелых нефтепродуктов с целью получения кокса, пеков и битумов. Раскрыл механизм накопления повреждений в конструкциях тяжелонагруженных аппаратов нефтепереработки, разработал методику расчета долговечности оболочковых конструкций, находящихся под действием циклических термо-силовых нагрузок. Под его руководством организован один из ведущих центров технической диагностики нефтезаводского оборудования. Результаты исследований используются в АК «Башнефтехим», АО «Лукойл», «Пермьнефтеоргсинтез», Волгоградском НПЗ. Имеет более 10 авторских свидетельств на изобретения. Автор 160 печатных работ.

Научные работы 
 Kuzeev I.R., Sharafiev R.G., Abyzgildin Yu.M., Kretinin M.V. Cristallization of petroleum carbon on metal surface.- Khimiya I Technologiya Topliv I masel, № 1,pp.27-28,1984.
 Кузеев И. Р. «Совершенствование технологии и повышение долговечности реакционных аппаратов термодеструктивных процессов переработки углеводородного сырья» .- Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук.- Уфа, 1987.
 Кузеев И. Р., Абызгильдин Ю. М. Спирали пеков.- Наука и жизнь, 1989, № 5, с. 151.
 Кузеев И. Р., Самигуллин Г. Х., Куликов Д. В., Закирничная М. М., Мекалова Н. В. Сложные системы в природе и технике.- Уфа: Изд-во УГНТУ, 1997.- 227с.
 Кузеев И. Р., Закирничная М. М. Идентификация фуллеренов, выделенных из структуры углеродистых сплавов на основе железа.- Х1V Уральская школа металловедов — термистов «Фундаментальные проблемы физического металловедения перспективных материалов».- Ижевск: Изд-во УРО РАН, 1998, с.206.
 Иванова В. С., Козицкий Д. В., Кузеев И. Р., Закирничная М. М. О самоподобии фуллеренов, образующихся в структурах продуктов термического испарения графита, шунгита и высокоуглеродистой стали.- Перспективные материалы, 1998, № 1, с.5-15.
 Иванова В. С., Козицкий Д. В., Кузеев И. Р., Закирничная М. М. Фуллерены в чугуне.- Материаловедение, , 1998, № 2, с.5-4.
 Кузеев И. Р., Закирничная М. М., Годовский Д. А. Образование фуллеренов в структуре чугунов при первичной кристаллизации и доменном процессе.- Тезисы докладов первого междисциплинарного семинара "Фракталы и прикладная синергетика.- М., 1999, с.187-189.
 Кузеев И. Р., Закирничная М. М., Ткаченко О. И. Распределение фуллеренов по зонам сварного соединения.- Сварочное производство, 1999, № 11, с. 23-24.
 Кузеев И. Р. Закирничная М. М., Самигуллин Г. Х., Мекалова Н. В. Фуллеренная модель высокоуглеродистых сплавов на основе железа.- Изв. РАН, "Металлы, 1999, № 1, с.74-77.
 Zakirnichnaya M.M., Kuzeev I.R., Godovski D.A., Tkachenko O.I. Stady of Fullerens in Iron-Carbon Alloys — 4-th Bennial International Workshop in Russia « Fullerens and atomic clasters» St.Petersburg, Russia, 1999, p. 208.
 Кузеев И. Р., Закирничная М. М., Ткаченко О. И., Годовский Д. А. Условия образования фуллеренов в углеродистых сплавах на основе железа.- Башкирский химический журнал, 2000, т.7, № 5, с.94-96.
 Закирничная М. М., Кузеев И. Р. Корнилов В. М., Лачинов А. Н. Миграция и образование фуллереновых структур на различных стадиях получения железо-углеродистых сплавов.-Геология. 2001, № 6, с.39-49.
 Кузеев И. Р., Закирничная М. М., Ткаченко О. И. Образование фуллеренов в процессе диффузии углерода в структуру стали.- Изв. ВУЗов «Нефть и газ», 2001,№ 2, с.112-119.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Искандера Рустемовича Кузеева на официальном сайте УГНТУ
 Профиль Искандера Рустемовича Кузеева на сайте Башкирской энциклопедии

Выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета
Преподаватели Уфимского государственного нефтяного технического университета